Hartwig může být:

křestní jméno
 Hartwig Fischer (* 1962) – německý historik umění
 Hartwig Gauder (1954–2020) – východoněmecký atlet

příjmení
 Heike Hartwigová (* 1962) – východoněmecká atletka
 Jeff Hartwig (* 1967) – americký atlet
 Julia Hartwigová (1921–2017) – polská překladatelka a spisovatelka
 Melissa Hartwigová (* 1974) – americká certifikovaná výživová poradkyně

 firma
 Hartwig & Vogel (1870–1948) – německá továrna na čokoládu, cukrovinky a marmelády se sídlem v Drážďanech a s pobočkou v Děčíně